Каньяс ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Нахера. Занимает площадь 9,72 км². Население — 93 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 40 км.

Население

Достопримечательности 
 Монастырь Санта-Мария, основанный в XIII веке.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Муниципалитеты Риохи